jarhead – slangowe określenie żołnierza formacji US Marines
 Jarhead – wspomnienia Anthony’ego Swofforda z I wojny w Zatoce Perskiej wydane w roku 2003
 Jarhead. Żołnierz piechoty morskiej – film z roku 2005 wyreżyserowany przez Sama Mendesa oparty na książce Anthony’ego Swofforda.